Столкновение танкеров «Венойл» и «Венпет» — столкновение в декабре 1977 года двух супертанкеров в районе Южной Африки .

В аварии принимали участие однотипные танкеры «Венойл» и «Венпет» дедвейтом по 330 тысяч тонн каждый. Суда двигались в противоположных направлениях в условиях пониженной видимости. Они принадлежали американской корпорации «Bethlehem Steel», шли под либерийским флагом, а экипажи были укомплектованы, в основном, китайскими моряками. «Венойл» шёл с полным грузом сырой нефти из иранского порта в Европу, «Венпет» в балласте следовал по направлению к Персидскому заливу.

Авария произошла приблизительно в 40 км южнее южного берега ЮАР, между  и мыса св. Франциска. .
В результате удара произошёл взрыв, вызвавший пожар и разлив нефти. Причиной столкновения была признана недостаточная квалификация судоводителей Шинг Тао Ци  и  Чинг Минг Суна, которые слабо знали радиолокационное оборудование. Учитывая размеры судов, данное столкновение является самым крупным в мире.

Примечания

Литература 

Кораблекрушения 1977 года
Кораблекрушения в ЮАР
Декабрь 1977 года
События 16 декабря